Le temple d'Héra est un monument de Paestum en Campanie (Italie).

Histoire 
Ce premier temple d'Héra remonte à la seconde moitié du  Il est plus connu sous le nom de "basilique". Il a été bâti pour insister sur le prestige de l'architecture grecque. Il est orienté vers l'est. Malgré la division de la cella en deux, qui pourrait faire croire que le temple est dédié à deux divinités, il est bel et bien dédié à une seule divinité : Héra.

Architecture 
Il est de type périptère ennéastyle, c'est-à-dire doté de neuf colonnes en façade et de dix-huit colonnes sur les côtés, l'ensemble mesure . Il est deux fois plus grand que tous les autres temples. Il y avait deux entrées vers le cella. Une grande caractéristique de ce temple est son nombre impair de colonnes frontales, qui rendait impossible la vision de la statue de culte depuis l'extérieur.

Plan

Articles connexes 
 Les Aventuriers du Cilento (2019), roman de Michel Quint

Références 

Hera, Paestum
Paestum